JWE est un sigle qui peut désigner :
 JSON Web Encryption, une norme de l'IETF qui fournit une syntaxe standardisée pour l'échange de données chiffrées ;
 Jurassic World Evolution, un jeu de gestion développé et édité par Frontier Developments.